Rogers Cup 2017 (kobiety)
 Rogers Cup 2017 (mężczyźni)